USS Russell — кораблі ВМС США. Перший названий на честь адмірала Джона Генрі Рассела (), другий на честь його сина, Коменданта Корпусу морської піхоти США генерала Джона Генрі Рассела-молодшого ()

 USS Russell (DD-414)  — ескадрений міноносець типу «Сімс». На службі протягом 1939-1945 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Russell (DDG-59) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1995 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни